Mexico-Stad (Ciudad de México) bestaat uit 16 gemeentes (alcaldías).

Bron: Nationaal Instituut voor Statistiek, Geografie en Informatica.

Referenties